Абрамов, Анатолий Петрович:
 Абрамов, Анатолий Петрович (1919—1998) — инженер ракетно-космической техники СССР, лауреат Ленинской премии.
 Абрамов, Анатолий Петрович (род. 1960) — глава Администрации ЗАТО Северск.